À plusieurs reprises dans l'histoire, les préfets ont porté le nom de commissaires de la République afin de réaffirmer l'autorité de la République. L'expression est toujours utilisée pour parler des préfets de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

Ce sont généralement des représentants du pouvoir central dotés de pouvoirs étendus, assimilés aux préfets. Cette dénomination est choisie lors de période d'affirmation du pouvoir central, ou de changement dans la fonction.

Sous la Constitution du 5 fructidor an III, des commissaires du gouvernement dirigent chaque département : ils renforcent la centralisation et anticipent la création des préfets.

Devenu ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement provisoire qui suit la révolution de 1848, Alexandre Ledru-Rollin remplace, du 25 février au 20 mai 1848, les préfets par des commissaires de la République (excepté les préfets de police), et les sous-préfets par des sous-commissaires : Pierre Henry estime que . Dans sa circulaire du 12 mars, Alexandre Ledru-Rollin incite les commissaires à , à choisir , et souligne le caractère  de leurs pouvoirs. Jacqueline Lalouette indique que .

Après le retour à la France en 1919 des trois anciens départements formant l'Alsace-Lorraine, trois commissaires de la République furent nommés sous les ordres d'un commissaire général (ou haut-commissaire) de la République ayant des pouvoirs proches de ceux d'un ministre, afin de réorganiser lesdits départements.

Des commissaires de la République sont institués par le Gouvernement provisoire de la République française entre 1944 et 1946.

Les préfets sont dénommés commissaires de la République de 1982 à 1988 (préfet reste cependant un grade, commissaire de la République étant une fonction ; de plus, l'appellation « préfet de police » est maintenue).

Voir aussi 
 Commissaire de la République institué par le Gouvernement provisoire de la République française
 Commissaire du gouvernement (France)
 Haut-commissaire de la République

Références